Schmidhof ist der Ortsname von

 Schmidhof (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schmidhof (Hohenthann), Ortsteil der Gemeinde Hohenthann, Landkreis Landshut, Bayern
 Schmidhof (Lamerdingen), Ortsteil der Gemeinde Lamerdingen im Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Schmidhofer
 Schmithof
 Schmidshof
 Schmitthoff